Marco Storari (7. ledna 1977, Pisa, Itálie) je již bývalý italský fotbalový brankář. V mládí patřil mezi nadějné brankaře v Itálii. Mimo Itálii působil na klubové úrovni i ve Španělsku.

Přestupy 

 z AC Ancona do SSC Napoli za 950 000 Euro
 z SSC Napoli do ACR Messina za 250 000 Euro
 z ACR Messina do AC Milán za 850 000 Euro
 z AC Milán do Juventus FC za 4 500 000 Euro
 z Juventus FC do Cagliari Calcio zadarmo
 z AC Milán do Cagliari Calcio zadarmo

Statistiky 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz Ligy mistrů UEFA (2006/07)
 4× vítěz italské ligy (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15)
 1× vítěz italského poháru (2014/15)
 2× vítěz italského superpoháru (2012, 2013)
 1× vítěz druhé ligy (2015/16)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Italští fotbalisté
Fotbalisté Perugie
Fotbalisté AC Ancona
Fotbalisté SSC Neapol
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Levante UD
Fotbalisté Cagliari Calcio
Fotbalisté ACF Fiorentina
Fotbalisté Sampdorie Janov
Fotbalisté Juventusu Turín
Vítězové Ligy mistrů UEFA
Muži
Narození v roce 1977
Žijící lidé
Narození 7. ledna
Narození v Pise